Parkinson steht für:

 Parkinson (Show), britische Talkshow
 (10041) Parkinson, Asteroid des Hauptgürtels

Parkinson ist der Familienname folgender Personen:
 Art Parkinson (* 2001), irischer Schauspieler
 Bradford W. Parkinson (* 1935), US-amerikanischer Raumfahrtingenieur und ehemaliger Oberst der US Air Force; gilt als Vater des Global Positioning System (GPS) 
 Cecil Parkinson (1931–2016), britischer konservativer Politiker
 Chichester Parkinson-Fortescue, 1. Baron Carlingford (1823–1898), britischer Politiker der Liberal Party, Mitglied des House of Commons und Peer
 Claire Parkinson (* 1948), US-amerikanische Klimatologin
 Craig Parkinson (* 1976), britischer Schauspieler
 Cyril Northcote Parkinson (1909–1993), britischer Historiker und Publizist (Parkinsonsche Gesetze)
 Isabella Parkinson (* 1970), brasilianisch-deutsche Film- und Fernsehschauspielerin

 James Parkinson (1755–1824), britischer Arzt, Chirurg und Paläontologe
 John Parkinson (1567–1650), britischer Arzt und Botaniker
 John Parkinson (Zoologe), britischer Insektenkundler (publizierte 1798)
 John Parkinson (Kardiologe) (1885–1976), britischer Kardiologe
 Katherine Parkinson (* 1977), britische Schauspielerin
 Keith Parkinson (1958–2005), US-amerikanischer Fantasy-Maler
 Lauren Parkinson, US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Parkinson (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Michael Parkinson (* 1935), britischer Fernsehmoderator
 Michaël Parkinson (* 1991), niederländischer Volleyballspieler
 Mike Parkinson (1948–2009), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Nancy Parkinson (1904–1974), britische Kulturfunktionärin
 Norman Parkinson (1913–1990), englischer Porträt- und Modefotograf
 Phebe Parkinson (1863–1944), amerikanisch-samoanische Plantagenbesitzerin und Ethnologin
 Reuben Parkinson (* 1973), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Richard Parkinson (1844–1909), deutscher Südseeforscher, Kolonist und Ethnologe
 Sydney Parkinson (1745–1771), britischer naturhistorischer Zeichner
 Tessa Parkinson (* 1986), australische Seglerin

Romanfigur:
 Pansy Parkinson, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Pansy Parkinson

Siehe auch:
 Parkinson-Krankheit, eine neurologische Erkrankung
 Parkinsonoid
 Parkinsonsche Gesetze, Essays über die Funktionsweise von Verwaltungen
 Parkinson Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika